

Personnalités 

  (1951-2004), journaliste canadien ;
 Jocelyne Roy-Vienneau (née en 1956), lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, au Canada ;
 Justin Vienneau (né en 1986), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Valéry Vienneau (né en 1947), évêque canadien, archevêque de Moncton.